In der Liste der Bodendenkmale in Baruth/Mark sind alle Bodendenkmale der  brandenburgischen Stadt  Baruth/Mark und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020.  Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Baruth/Mark aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
Baruth Mark
!BaruthMark